UTH eller Uth kan have flere betydninger:
 Utilsigtet hændelse – fagterm brugt indenfor sundhedsvæsenet
 Uth Sogn – sogn i Horsens Provsti
 Uth Kirke – kirke beliggende i Uth Sogn
 Tyrsted-Uth Pastorat – består af sogn ene Tyrsted (Hatting Herred ) og Uth (Bjerre Herred )
 Alex Uth – dansk forfatter